Zaduszniki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Wielgie
 Zaduszniki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Padew Narodowa